Àlex Casanovas (Barcelona, 1964), actor català
 Antoni Casanovas, diversos personatges
 Enric Casanovas i Roy (Barcelona, 1882-1948), escultor català, un dels màxims representants del noucentisme 
 Esteve Casanovas i Ramió (Breda, 1856-1905), hisendat i secretari de l'Ajuntament de Breda
 Feliciano Casanovas Arribas, futbolista eivissenc que ocupava la posició de defensa 
 Francesc Casanovas Gorchs (Barcelona, 1853-1921), artista polifacètic Pintor, cantant d'òpera, crític d'art, comediògraf, director d'escena i empresari 
 Francesc Casanovas i Tallardá (Barcelona, 1899-Múrcia, 1986), director d'orquestra, compositor, pedagog, clarinetista, saxofonista i flautista espanyol
 Josep Casanovas i Gafarot (Palamós, 1852-1940), músic de cobla i compositor de sardanes 
 Jordi Casanovas i Güell (Vilafranca del Penedès, 1978), escriptor de teatre
 Modest Casanovas i Romeu (Lavern, 1859-Sant Sadurní, 1926), latifundista i alcalde de Sant Sadurní d'Anoia en dues ocasions
 Marçal Casanovas i Guerri (Barcelona, 1921), enginyer, polític i activista cultural català, fill de l'escultor Enric Casanovas
 Anna Turró i Casanovas (Calella, 1975), escriptora i traductora catalana.